Benninga ist der Familienname folgender Personen:

 Carina Benninga (* 1962), niederländische Hockeyspielerin
 Marc Benninga (* 1961), niederländischer Hockeyspieler